Buena Vista () kan syfta på:

Företag
 Buena Vista (företagsnamn) – ett av Walt Disney Company använt företagsnamn. Orsaken till att Disney började använda sig av namnet är att adressen till dess huvudkontor, Walt Disney Studios, sedan 1940 har varit 500 S. Buena Vista Street, Burbank, Califorina. 
Buena Vista Motion Pictures Group (Buena Vista Pictures) - Konsortium bestående av Disneys filmbolag.
Buena Vista Distribution - Disneys distributionsarm, som bl.a. inkluderar Buena Vista International, Buena Vista Home Entertainment och Buena Vista Television.
Buena Vista Television - Avdelning inom ovan nämnda distributionsbolag. Har även en mindre egenproduktion.
Buena Vista Music Group - Konsortium som samlar de Disneyägda musikbolagen.
Buena Vista Records - Musikbolag inom ovan nämnda konsortium.
Buena Vista Games - Produktionsbolag för TV- och datorspel.
Buena Vista Theatrical Group - gruppering inom koncernen
Walt Disney Theatrical Productions
Hyperion Theatrical Productions.
 Lake Buena Vista – namnet på den ort som växt upp kring Disney World.

Geografi

Bolivia 

 Buena Vista, Bolivia, Santa Cruz,

Mexiko 

 Buena Vista, San Luis Potosí, Ciudad Valles, 
 Buena Vista, Tepatlaxco, 
 Buena Vista, Santiago Ixtayutla, 
 San Miguel de Buenavista, ort, Nayarit, Jala, 
 Buena Vista, Chicontepec, 
 Buena Vista, Pantepec, 
 Buena Vista, Tuxpan, 
 Buena Vista (västra Tantoyuca kommun), 
 Buena Vista (södra Tantoyuca kommun), 
 Buena Vista (norra Tantoyuca kommun), 
 Buena Vista, Nuevo León, El Carmen, 
 Apasco, 
 Buena Vista (Puxcatán), 
 Buena Vista, Cañada Morelos, 
 Buena Vista, Altotonga, 
 Buena Vista, Tlatlauquitepec, 
 Buena Vista, San Pedro Ixtlahuaca, 
 Buena Vista, Astacinga, 
 Buena Vista, Huayacocotla, 
 Buena Vista, Tangancícuaro, 
 Buena Vista, Landero y Coss, 
 Buena Vista, Morelos, Ayala, 
 Buena Vista, Alcozauca de Guerrero, 
 Buena Vista, Tlacoapa, 
 Buena Vista, Tlapacoyan, 
 Buena Vista, Soledad Atzompa, 
 Buena Vista, Honey, 
 Buena Vista, Tlaxco, 
 Buena Vista, Acatlán, 
 Buena Vista, Tlaltetela, 
 Buena Vista, Acaxochitlán, 
 Buena Vista, Atlixtac, 
 Buena Vista, Baja California, Ensenada, 
 Buena Vista, San Lucas Zoquiápam, 
 Buena Vista, San Bartolo Tutotepec, 
 Buena Vista, Copanatoyac, 
 Buena Vista, Santiago Tlazoyaltepec, 
 Buena Vista, Jalisco, Tepatitlán de Morelos, 
 Buena Vista, Zautla, 
 Buena Vista, San Miguel Totolapan, 
 Buena Vista, Uxpanapa, 
 Buena Vista, Eloxochitlán, 
 Buena Vista, Tierra Blanca, 
 Buena Vista, Metlatónoc, 
 Buena Vista, Paso de Ovejas, 
 Buena Vista, Santa María Tecomavaca, 
 Buena Vista, San Cristóbal Amoltepec, 
 Buena Vista, San Lucas,

USA 

 Buena Vista, Georgia, countyhuvudort, Marion County, 
 Buena Vista, Virginia, countyfritt område, City of Buena Vista,

Se även
 Bellevue (motsvarande på franska)